— японская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске видеоигр для приставок и компьютеров.

История 
Компания основана 21 апреля 1986 года и располагалась изначально в Нарасино, в префектуре Тиба. В том же году Artdink выпустила свою первую игру — железнодорожный симулятор A-Ressha de Ikou (Take the A-Train). Игра оказалась успешной и её продолжения стали основным продуктом компании Artdink. В 1990 году A-Ressha de Ikou III получила The Best Hit Software Award, а год спустя — The Best Hit Software Grand Award.

В 1991 году главный офис компании переехал в другой район Тибы. В том же году была выпущена игра A-Train, получившая ряд наград, в том числе: The Best of 1992 Software Products и Best Strategy Game of 1992 in the United States. Главный офис Artdink переезжал после этого ещё дважды — в августе 1998 года и в марте 2002 года.

Продукция 
С 1986 по 2011 годы компанией было разработано и выпущено более 100 видеоигр для различных компьютеров и игровых систем, в том числе для Sharp X68000, MSX, Windows, NES, NEC PC98, Turbo CD, PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation 3 (большая часть игр вышла именно на приставках PlayStation), SNES, PC-FX, PSP, Xbox 360 и Wii. А на 2011 год запланирован выпуск A-Ressha de Ikou 3D для новой портативной консоли Nintendo 3DS.

Кроме серии железнодорожных симуляторов, среди продуктов компании можно выделить Artdink: The Atlas, Tail of the Sun, Colony Wars, Ogre Battle: The March of the Black Queen, SimCity 2000, Lunatic Dawn III, Carnage Heart, Macross Ace Frontier и другие.

Игры
1988–1989
A-Ressha de Ikou II (X68000)
A-Ressha de Ikou II: Shin Map (X68000)
Double Eagle (X68000)
Double Eagle: Tricky Hole (X68000)
How Many Robots? (PC88, MSX, X68000)
Daikairei: Dai Nippon Teikoku Kaigun no Kiseki (X68000)
Daikairei: Nankai to Shitou (X68000)
Daikairei: Power Kit to Shin Scenario Make Kit (X68000)
Railroad Empire (PC)

1990–1999
A-Ressha de Ikou II: Gentei Okaidoku Han (X68000)
Daikairei: Dai Nippon Teikoku Gentei Okaidokuban (X68000)
Daikairei: Nankai no Shitou Gentei Okaidokuban (X68000)
Daikairei: Nankai no Shitou Tsuika Scenario (X68000)
Daikairei: Tsuika Scenario (X68000)
Eikan wa Kimi ni: Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai (X68000)
Far Side Moon: Chikyuu Boueidan 2 (X68000)
Kikou Shidan (X68000)
A-Ressha de Ikou (Famicom)
A-Ressha de Ikou III (X68000)
A-Ressha de Ikou III Map Construction (X68000)
A-Ressha de Ikou III Map Construction Shin Map Tsuki (X68000)
The Atlas (PC-9801)
The Atlas HD Senyou Ban (PC-9801)
A-Ressha de Ikou III (PC Engine)
The Atlas 2 (PC-9801)
A-Ressha de Ikou IV (PC-9801, PlayStation)
The Atlas: Renaissance Voyager (PC Engine)
Eikan wa Kimi ni: Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai (PC Engine)
A-Ressha de Ikou III Super Version (Super Famicom)
The Atlas (Super Famicom)
Aquanaut's Holiday (PlayStation)
Lunatic Dawn FX (PC-FX)
A-Train (PlayStation)
Aquanaut's Holiday (PlayStation)
Tail of the Sun (PlayStation)
ToPoLo (PlayStation)
A-Ressha de Ikou V (PlayStation)
A-Train (PlayStation)
C.E.O. (PC)
Carnage Heart EZ: Easy Zapping (PlayStation)
Kaze no Notam (PlayStation)
Kowloon's Gate (PlayStation)
Colony Wars (PlayStation)
The Conveni Special (PlayStation)
The FamiRes (PlayStation)
Lunatic Dawn III (PlayStation)
Navit (PlayStation)
Neo Atlas (PlayStation)
No One Can Stop Mr. Domino (PlayStation)
Ogre Battle: The March of the Black Queen (PlayStation)
SimCity 2000 (PlayStation)
Susume! Kaizoku (PlayStation)
Zeus: Carnage Heart Second (PlayStation)
Vampire: Kyuuketsuki Densetsu (PlayStation)
Aquanaut no Kyuujitsu: Memories of Summer 1996 (PlayStation)
A-Ressha de Ikou Z: Mezase! Tairiku Oudan (PlayStation)
Aquanaut no Kyuujitsu 2 (PlayStation)
Eikan wa Kimi ni 4 (PlayStation)
Neo Atlas II (PlayStation)
Zeus II: Carnage Heart (PlayStation)
Lunatic Dawn Odyssey (PlayStation)
Tactics Ogre (PlayStation)

2000–2009
Carnage Heart (PlayStation)
A-Train 6 (PlayStation 2)
Turnabout (PlayStation)
BCV: Battle Construction Vehicles (PlayStation 2)
Lagnacure Legend (PlayStation)
Eikan wa Kimi ni: Koushien e no Michi (PlayStation 2)
Kowloon's Gate (PlayStation)
Mahjong Gokuu Taisei (PlayStation 2)
Neo Atlas III (PlayStation 2)
Lunatic Dawn Tempest (PlayStation 2)
A-Ressha de Ikou 2001 (PlayStation 2)
Basic Studio: Powerful Game Koubou (PlayStation 2)
Mr. Golf (PlayStation 2)
Train Kit for A-Ressha de Ikou 2001 (PlayStation 2)
Shenseiki Evangelion Typing E-Keikaku (PlayStation 2)
Eikan wa Kimi ni: Koushien no Hasha (PlayStation 2)
Gendai Yougo no Kiso Chishiki 2001 (PlayStation 2)
Katei no Igaku TV Ware Series (PlayStation 2)
The Seed: WarZone (PlayStation 2)
Nihongo Daijiten (PlayStation 2)
Pro Atlas for TV: Zengokuban (PlayStation 2)
Pro Atlas for TV: Kinki (PlayStation 2)
Pro Atlas for TV: Shutoken (PlayStation 2)
Pro Atlas for TV: Toukai (PlayStation 2)
A-Ressha de Ikou 2001 Perfect Set (PlayStation 2)
Motto Golful Golf (PlayStation 2)
Carnage Heart (PlayStation)
The FamiRes (PlayStation)
A-Ressha de Ikou 5 (PlayStation)
Carnage Heart EZ: Easy Zapping (PlayStation)
A-Ressha de Ikou Z: Mezase! Tairiku Oudan (PlayStation)
Eikan wa Kimi ni 2004: Koushien no Kodou (PlayStation 2)
Gundam Battle Tactics (PlayStation Portable)
Zipang (PlayStation 2)
A-Train HX (Xbox 360)
Carnage Hearts Portable (PlayStation Portable)
Gundam Battle Royale (PlayStation Portable)
Lisa to Issho ni Tairiku Oudan: A-Ressha de Ikou (PlayStation Portable)
Gundam Battle Chronicle (PlayStation Portable)
Aquanaut's Holiday: Kakusareta Kiroku (PlayStation 3)
Macross Ace Frontier (PlayStation Portable)
A-Ressha de Ikou DS (Nintendo DS)
Gundam Battle Universe (PlayStation Portable)
Macross Ultimate Frontier (PlayStation Portable)

2010
A-Ressho de Ikou DS: Navigation Pack (Nintendo DS)
A-Train 9 (PC)
Carnage Heart EXA (PlayStation Portable)
Gundam Assault Survive (PlayStation Portable)
Tantei Opera Milky Holmes
Macross Trial Frontier (PlayStation 3)
Included with the movie Macross Frontier: The False Songstress in a hybrid Blu-ray Disc.
2011
Macross Triangle Frontier (PlayStation Portable)
Macross Last Frontier (PlayStation 3)
Included with the movie Macross Frontier: The Wings of Goodbye in a hybrid Blu-ray Disc.

2012
A-Ressha de Ikou 3D (Nintendo 3DS)
Bipedal Movement Simulation (PlayStation 3)
Gundam Seed Battle Destiny (PlayStation Vita)
Tantei Opera Milky Holmes 2
Macross: My Boyfriend is a Pilot 2012 (PlayStation 3)
Included with the movie Macross: Do You Remember Love? in a hybrid Blu-ray Disc.

2013
Battle Robot Damashii (PlayStation Portable)
Macross 30: Voices across the Galaxy (PlayStation 3)
Dragon Ball Z: Battle of Z (PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360)
Puella Magi Madoka Magica: The Battle Pentagram (PlayStation Vita)

2015
Sword Art Online: Lost Song (PlayStation Vita, PlayStation 4)
World Trigger: Borderless Mission (PlayStation Vita)

2016
Macross Delta Scramble (PlayStation Vita)
Neo Atlas 1469 (PlayStation Vita, PC)
A-Train PC Classic (Windows)

2017
A-Train Express (PlayStation 4)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании , частично 
 Artdink на сайте MobyGames 
 Некоторые игры Artdink на Psxplanet

Компании, основанные в 1986 году
Производители компьютерных игр Японии
Компании Токио